Ford Puma peut désigner deux modèles automobiles :
la Ford Puma (1997) (1997-2002) qui est un coupé ;
la Ford Puma (2019) (2019-) qui est un crossover.
	
Puma